Jenny Bazeley angol nemzeti női labdarúgó-játékvezető. Angliában az első nő, aki férfimérkőzést vezetett: a Croydon Old Boys–Saints Athletic Club találkozót a thorntoni körzeti bajnokságban, 1976. február 7-én. A játékvezető a csapatoktól emlékül kapott egy bevésett sípot.

Források 

Angol labdarúgó-játékvezetők